Натуральне число 1142
 1142 рік до нашої ери
 1142 рік нашої ери